Pischinger ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Pischinger (1899–1983), Mediziner, Histologe und Embryologe
 Anton Pischinger (1907–2003), österreichischer Maschinenbauer, Onkel von Franz Pischinger
 Carl Pischinger (1823–1886), österreichischer Maler, Radierer und Lithograph
 Franz Pischinger (* 1930), österreichischer Maschinenbauer, Bruder von Rudolph Pischinger
 Karl Pischinger, siehe Carl Pischinger
 Oskar Pischinger  (1863–1919), Wiener Zuckerbäcker, kreierte 1881 die „Pischinger Torte“.
 Oskar Pischinger  (1873–1928), deutscher Pneumologe, Leiter des Luitpoldheims und Vorsitzender der Vereinigung der Lungenheilanstaltsärzte
 Otto Pischinger (1919–1976), österreichischer Filmarchitekt
 Rudolf Pischinger (* 1935), österreichischer Maschinenbauer, Bergsteiger und Bruder von Franz Pischinger
 Stefan Pischinger, Maschinenbauer, Sohn von Franz Pischinger

Außerdem:

Pischinger der Name des vom Vater Oskar Pischingers gegründeten Süßwarenunternehmens Pischinger (Unternehmen)